Jefferson City is de naam van verschillende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Jefferson City (Missouri)
 Jefferson City (Montana)
 Jefferson City (Tennessee)